Mem nebo mem může znamenat:

Mem
 mem (informace) – obdoba genu při přenosu kulturní informace
 internetový mem – obdoba genu při přenosu kulturní informace šířená internetem
 mem (písmeno) – písmeno fénické abecedy
 Mem (jméno) – křestní jméno
 Mem (zámek) – zámek ve Švédsku
 mem (výpočet) – výpočetní metoda

Externí odkazy